Куцколь — топонимы в России:

 Куцколь — название реки Монча в среднем течении.
 Куцколь (озеро)
 Куцколь (населённый пункт)